Brinay ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Brinay (Cher) im Département Cher
 Brinay (Nièvre) im Département Nièvre